Rodoguna (mãe de Dario I), uma rainha aquemênida
 Rodoguna (filha de Xerxes I), uma princesa aquemênida
 Rodoguna (filha de Artaxerxes II), uma princesa aquemênida e esposa de Orontes I da Armênia
 Rodoguna da Pártia (), filha de Mitrídates I e esposa de Demétrio II

Desambiguações de história